2032 steht für:
 das Jahr 2032
 CR2032, eine verbreitete Knopfzellengröße